Janusz Wiśniewski – polski reżyser teatralny
 Janusz Andrzej Wiśniewski - polski politolog, prof. UAM
 Janusz Leon Wiśniewski – polski pisarz